Sporty Girls steht für folgende Filme:

 Sporty Girls (Filmreihe), US-amerikanische Pornofilmreihe (2008–2016)
 Sporty Girls (2008), amerikanischer Pornofilm von William H. Nutsack
 Sporty Girls (2017), britischer Pornofilm von Sandra Shine und Dragon